Nieminen è un cognome originario della Finlandia (in finlandese, significa "piccola penisola"). Esso può riferirsi a, in ordine alfabetico:

 Anssi Nieminen (...) – ex saltatore con gli sci finlandese
 Jarkko Nieminen (1981) – allenatore di tennis ed ex tennista finlandese
 Martti Nieminen (1891-1941) – lottatore finlandese
 Mika Nieminen (1966) – ex hockeista su ghiaccio finlandese
 Minna Nieminen (1976) – canottiera finlandese
 Toni Nieminen (1975) – ex saltatore con gli sci e allenatore di sci nordico finlandese
 Veli Nieminen (1886-1936) – ginnasta e tiratore a segno finlandese
 Ville Nieminen (1977) – ex hockeista su ghiaccio finlandese